Alcolea ist der Name folgender Orte:

 Alcolea (Almería), Gemeinde in der Provinz Almería, Spanien
 Alcolea (Córdoba), Gemeinde in der Provinz Córdoba, Spanien
 Alcolea de Calatrava, Gemeinde in der Provinz Ciudad Real, Spanien
 Alcolea de Cinca, Gemeinde in der Provinz Huesca, Spanien
 Alcolea de las Peñas, Gemeinde in der Provinz Guadalajara, Spanien
 Alcolea del Pinar, Gemeinde in der Provinz Guadalajara, Spanien
 Alcolea del Río, Gemeinde in der Provinz Sevilla, Spanien
 Alcolea de Tajo, Gemeinde in der Provinz Toledo, Spanien
 Ventas de Alcolea, Ortsteil der Gemeinde Villarrobledo in der Provinz Albacete, Spanien
 Villanueva de Alcolea, Gemeinde in der Provinz Castellón, Spanien

Alcolea ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Alcolea (* 1982), kubanischer Radrennfahrer
 Carlos Alcolea (* 1949), spanischer Maler